Agnese är en udde i Antarktis. Den ligger i Sydshetlandsöarna. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området.

Terrängen inåt land är huvudsakligen kuperad, men åt nordost är den platt. Havet är nära Agnese åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Agnese. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är Commandante Ferraz Station,  kilometer sydost om Agnese.

Kommentarer

Källor 

Halvöar på Sydshetlandsöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis